

Localidades

Gatesville (Carolina do Norte)
Gatesville (Texas)

Desambiguações de topônimos